Vicência — município do estado de Pernambuco, Brasil
 Vicenza — comuna da província de Vicenza, região Vêneto, Itália
 Vicenza (província) — província da região Vêneto, Itália

História 
 Vicência de Bragança — freira no Mosteiro das Chagas de Vila Viçosa, conhecida como Madre Vicência do Espírito Santo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Antropônimos femininos